Терлиг-Хая — топоним в Кызылском кожууне Тывы Российской Федерации.

 Терлиг-Хая — река, Кызылский кожуун, Республика Тыва, Россия
 сумон Терлиг-Хая, он же Терлиг-Хаинский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения
 Терлиг-Хая — село в Кызылского кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Терлиг-Хаинского сумона.
 «Терлиг-Хая» — ртутноперерабатывающее предприятие